«Скрипка» — чёрно-белый фильм мексиканского режиссёра независимого кино Франсиско Варгаса, его дебют в художественном кино. Исполнитель главной роли музыкант Анхель Тавира никогда не был актёром.

Сюжет 
В одной неназванной центральноамериканской стране идёт война между правительством и крестьянами. Дон Плутарко, однорукий скрипач, его сын Женаро и внук Люсио зарабатывают на жизнь играя несложную музыку перед городскими кафешками. А ещё они перевозят оружие и амуницию из города в деревню, в которой живут, повстанцам. Однажды возвратившись в деревню, они видят, что жители её бежали, а сама деревня занята военными. Жераро убегает к повстанцам, а дон Плутарко обращается с просьбой к капитану, надеясь под предлогом работ на деревенском кукурузном поле, тайно вывезти закопанное на нём оружие в футляре из-под скрипки. Взамен капитан просит его дать уроки на скрипке.

Награды 
 Премия «Серебряный Ариэль» в категории Лучший дебют, Лучший сценарий, Лучший актёр второго плана (2007).
 Приз Особый взгляд на Каннском кинофестивале в категории Лучший актёр (2006).
 Золотая Индия Каталина на кинофестивале в Картахене в категориях Лучшая кинематография, Лучший сценарий (2007).
 Особый приз жюри на международном кинофестивале в Сан-Паулу (2006).
 Лучший дебют на Кинофестивале латиноамериканского кино в Лиме (2007).

Оценки критиков 
Франсиско Варгас сам дал определение «Скрипке»: «Скрытый протест Мексики против задавливания голосов, которые вынуждены браться за оружие, чтобы быть услышанными. Этот фильм поднимает вопросы, оставшиеся без ответа».
Критики в США большинством высоко оценили картину.

Мексиканский журнал (RevistaEsperanza): «Скрипка» смешивает латиноамериканский кошмар с моментами нежности. Чёрно-белый образ, драма между солдатами и повстанцами не даёт выхода для сложных характеров, которые хотят чего-то большего, чем получать еду раз в день и не терять человеческого достоинства.
Франсиско Варгас добивается сохранения напряжения, протянутого сквозь всю картину, без лишнего насилия, при этом достигая понимания порочности и коррумпированности власти через слабых, но тем не менее стремящихся найти силу мужества и веры в достоинстве и равенстве.

Примечания

См. также 
 Новое мексиканское кино

Ссылки 
  
 «Скрипка» на сайте rottentomatoes 

Фильмы по алфавиту
Фильмы-драмы Мексики
Военные драмы
Чёрно-белые фильмы 2005 года
Чёрно-белые фильмы Мексики